Máté Gábor
 Máté Gábor (1933–2002) erdélyi magyar esszé- és tanulmányíró
 Máté Gábor (1944) kanadai magyar orvos
 Máté Gábor (1955) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező
 Máté Gábor (1968) fotográfus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktusa  
 Máté Gábor (1979) diszkoszvető, olimpikon
hasonló nevűek
 Máté P. Gábor (1974) színész
Máthé Gábor
Máthé Gábor (1941) magyar jogtörténész
Máthé Gábor (1985) labdarúgó, kapus (Békéscsaba)
Máthé Gábor (1985) siketlimpiai bajnok teniszező

Jegyzetek